Тутин ( или ) — община в Сербии, входит в Рашский округ.

Население общины составляет 31 155 человек (2011 год), плотность населения составляет 43 чел./км². Занимаемая площадь — 742 км², из них 53,5 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Тутин. Община Тутин состоит из 93 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 8,0 км².

Статистика населения общины

Национальный состав общины на 2011 год.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии